filozofia krytyczna – rozległy projekt filozoficzny Immanuela Kanta podjęty w tzw. okresie krytycznym jego myśli, wyrażony przede wszystkim w trzech Krytykach i kontynuowany przez następców: począwszy od idealistów niemieckich, przez neokantyzm aż po teorię krytyczną 
metafizyka krytyczna - stanowisko filozoficzne Otto Liebmanna
 teoria krytyczna – stanowisko niemieckich filozofów i socjologów – Maxa Horkheimera i Theodora Adorna, termin określający teorie analizujące i krytykujące kulturę oraz społeczeństwo

Zobacz też 
 krytycyzm (ujednoznacznienie)